Retz  steht für
 Retz, eine Stadtgemeinde in Österreich
 Retz, ein Fließgewässer durch Retzstadt
 Retz (Herrschaft), Grundherrschaft im nordwestlichen Viertel unter dem Manhartsberg im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Retz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Retz (* 1942), deutscher Politiker
 Franz Retz (1673–1750), deutscher Geistlicher, 15. General der Jesuiten
 Franz von Retz (1343–1427), österreichischer Dominikaner und Theologe
 Friedrich Wilhelm Retz (1845–1923), deutscher Kaufmann
 Johannes von Retz (* um 1360; † nach 1404), deutscher Augustinereremit, Prediger und Theologe
 Louis Pierre Gabriel Bernard Morel-Retz (1825–1899), französischer Karikaturist
 Rolf Retz-Schmidt (1928–2006), norwegisch-deutscher Maler und Grafiker

Retz ist der Titel folgender Persönlichkeiten:

 Albert de Gondi, duc de Retz, Herzog von Retz, (1552–1602), französischer Heerführer italienischer Herkunft
 Henri de Gondi, erster Kardinal von Retz (1572–1622)
 Jean-François Paul de Gondi, Kardinal von Retz (1613–1679), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pays de Retz, eine Landschaft in Frankreich
 Rhetz
 Rez
 Rötz (Begriffsklärung)